Васа има више значења:

 Васа (име), мушко и женско име
 Васа (град), град у Финској
 династија Васа, шведска владарска породица
 Васа (брод), шведски брод
 1507 Васа, астероид главног астероидног појаса